El término Masson puede referirse a:

Lugares:
 Isla Masson, isla de la Antártida;
 Masson-Laviolette, antiguo municipio de Quebec;
Personas:
 André Masson, pintor surrealista y expresionista abstracto;
 Émile Masson, escritor y activista político bretón;
  Émile Masson, ciclista;
  Émile Masson, ciclista, hijo del anterior;
 Francis Masson, botánico especializado en flora de Sudáfrica, utiliza la abreviatura botánica Masson;
 Masson de Morvilliers, enciclopedista y escritor;
 Paul Masson, ciclista con tres medallas de oro en Atenas 1896.